Maroon (с англ. — тёмно-бордовый цвет, коричнево-малиновый, каштановый) может означать:

 «Maroon» — песня американской певицы Тейлор Свифт (2022)
 Maroon — металкор-группа из Германии.
  — альбом канадской группы Barenaked Ladies (2000)
  — альбом американской группы The Webb Brothers (2000)

См. также 
 Maroon 5 (группа)
 Patrick Maroon (хоккеист)